The Dream bezeichnet:

 Kampfname eines US-amerikanischen Boxers, siehe Faruq Saleem
 Name eines Fahrgastschiffes, siehe The Dream (Schiff, 1949)

Siehe auch:

 The-Dream, US-amerikanischer Hip-Hop- und R&B-Sänger und Songwriter